Le mot Thénia est la transcription française du mot arabe الثنية qui désigne un col de montagne en Algérie :

Toponymie 

 Thénia, commune de Basse Kabylie en Algérie.
 Gare de Thénia, gare ferroviaire Thénia.
 Hôpital de Thénia, hôpital de Thénia.
 Daïra de Thénia, daïra de Basse Kabylie.
 Géologie de Thénia, géologie de Basse Kabylie.
 Barrage de Thénia, barrage hydraulique de Basse Kabylie.

Histoire 
 Histoire de Thénia, histoire de Basse Kabylie en Algérie.
 Expédition de Thénia (1837), expédition coloniale française en Basse Kabylie